Люк — село в Балезинском районе Удмуртии. Административный центр Люкского сельского поселения.

География 
Село расположено на северо-востоке республики на расстоянии примерно в 22 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Балезина.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 88 % из 544 чел..

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района